Аце Ђорчев (Неготино, 19. септембар 1933 — Скопље, 26. јул 1993) је био југословенски и македонски филмски и позоришни глумац.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1969. || Лукава удовица ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1970. || Александра ТВ филм || /
|-
| 1971. || Жеђ || /
|-
| 1971. || Мува ТВ филм || /
|-
| 1973. || ТВ ребус ТВ мини серија || /
|-
| 1974. || Брачна понуда ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1980. || Учителот ТВ филм || /
|-
| 1983. || Премиера ТВ филм || /
|-
| 1984. || Јуначко колено ТВ серија || Гјузбасијата
|-
| 1984. || Лет во место ТВ филм || Кајмакамот
|-
| 1984. || Диво месо ТВ филм || /
|-
| 1985. || Случки од животот ТВ серија || Докторот
|-
| 1985. || Отац на службеном путу || Др. Љахаов (као Александар Дорчев)
|-
| 1985. || Слободан пад ТВ филм || /
|-
| 1986. || Срећна нова ’49. || Стојан (као Ацо Гјорцев)
|-
| 1987. || Трст виа Скопје ТВ серија || Лазниот гинеколог
|-
| 1987. || За трошка срека ТВ филм || Георги
|-
| 1988. || Скопски сновиденија ТВ филм || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1933.
Умрли 1993.
Македонски глумци
Југословенски глумци
Неготинчани